Аурифлама () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Население составляет 	46 367	 человек (на 2010 год). Площадь — 	2 314,046	 км². Плотность населения — 	20,04	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 408 288 570,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9221,38 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,770 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Аурифлама
 Флореал
 Гастан-Видигал
 Женерал-Салгаду
 Гузоландия
 Магда
 Нова-Кастилью
 Нова-Лузитания
 Сан-Жуан-ди-Ирасема

Микрорегионы штата Сан-Паулу